Jochen Kühner – niemiecki wioślarz
 Marina Kühner – szwajcarska siatkarka
 Martin Kühner – niemiecki wioślarz
 Robert Kühner – niemiecki biolog
 Sebastian Kühner – niemiecki siatkarz